Гуера може да се отнася за:
 Мигел Анхел Гуера (р. 1953), аржентински автомобилен състезател
 Сиро Гуера (р. 1981), колумбийски режисьор